Пинъюань (Дэчжоу) (平原) — уезд городского округа Дэчжоу провинции Шаньдун (КНР)
 Пинъюань (Мэйчжоу) (平远) — уезд городского округа Мэйчжоу провинции Гуандун (КНР)
 Пинъюань (провинция) — провинция, существовавшая в Китае в 1949—1952-х годах